Pułki wojsk inżynieryjnych noszące numer 1:

 1 Pułk Inżynieryjny (1917–1918)
 1 Pułk Inżynieryjny (1918–1919)
 1 Pułk Saperów (1922–1929) → 1 Batalion Saperów Legionów (1929-1939)
 1 Pułk Saperów (1942) → 10 Batalion Saperów
 1 Pułk Pontonowy (1945–1949) → 3 Pułk Pontonowy
 1 Warszawski Pułk Saperów (1946–1949) → 1 Pułk Pontonowy
 1 Warszawski Pułk Pontonowy (1949–1971) → 1 Warszawska Brygada Saperów
 1 Dębliński Pułk Drogowo-Mostowy im. Romualda Traugutta (1995–2007) → 1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Romualda Traugutta

Zobacz też 
 1 Batalion Saperów
 1 Pułk Piechoty
 1 Pułk Artylerii